Vřesovice est un toponyme qui peut désigner :

Vřesovice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vřesovice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie